Священный отряд — многозначный термин:
 Священный отряд из Фив — отряд из 300 воинов, граждан древнегреческого города Фивы, прославившийся доблестью в IV веке до н. э.
 Священный отряд (Карфаген) — отряд из карфагенских граждан в составе армии Карфагена.
 Священный отряд (1821), Священный корпус — первая регулярная воинская часть в современной греческой истории, созданная в ходе Греческой революции за независимость от Османской империи в первой половине XIX века.
 Священный отряд (1942) — греческое подразделение специального назначения, сформированное в 1942 году на Ближнем Востоке, состоящее полностью из греческих офицеров и курсантов, является предшественником современного греческого спецназа.